Адриан Рише (; 15 сентября 1720, Авранш, Нормандия —
январь 1798, Париж) — французский , биограф, .

Биография 
Брат юриста Франсуа Рише.

Стал известен, благодаря популярным историческим трудам в области биографий, в первую очередь, французских деятелей.

Его самая известная работа — Vie des hommes illustres, начиная с падения Римской империи и до XVIII века.

Автор трудов по истории выдающихся американцев, в том числе индейцев, китайцев, персов, русских, турок, японцев и др.

Избранная библиография 
 Almanach ou, Abrégé chronologique de l’histoire de la Révolution de France : contenant les causes et les principaux détails de ce grand événement pour l’an IV de la République françoise, ou 1796 de l'ère vulgaire, Paris, Rochette, 1797
 Almanach de la révolution françoise, pour l’an… de la République… contenant les causes et les principaux détails de ce grand événement, Paris, Rochette. 1700
 Catéchisme de la constitution françoise, nécessaire à l'éducation des enfans de l’un et de l’autre sexe, Paris, Rochette, 1793
 Essai sur les grands événemens par les petites causes, tiré de l’histoire, Genève ; Paris, Gueffier, 1773
 Histoire des Américains, Paris, Saillant & Nyon, et Desaint, 1771
 Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens &c., Paris, Desaint & Saillant, 1754
 Les Caprices de la fortune, Paris, Belin, 1900—1983
 Les Vies des hommes illustres comparés les uns avec les autres : à commencer depuis la chute de l’Empire Romain, jusqu'à nos jours, Paris, Prault fils, Pissot, 1756
 Nouvel Abrégé chronologique de l’histoire des empereurs, Paris, David, le jeune, 1753—1754
 Nouvel Essai sur les grands événemens par les petites causes, tiré de l’histoire, Amsterdam, 1759
 Ouvrages de mathématique de M. Picard. Observations astronomiques et physiques faites en l’Isle de Cayenne par M. Richer. Du micrometre, par M. Auzout. De crassitie tuborum, [et] experimenta projectionis gravium, auctore D. Romer, Amsterdam, Pierre Mortier, 1736
 Theatre du monde, ou, par des exemples tirés des auteurs anciens & modernes, les vertus & les vices sont mis en opposition, gravures d’après Clément-Pierre Marillier], Paris, Saillant, 1775) и др.

Примечания

Ссылки 
 

Биографы
Французские писатели